Ašerah, Kanaänietische godheid
Ashera (kat), kattenras